Мистер Метан () — английский метеорист и артист эстрады, также имеет псевдоним Пердун (). Настоящее имя — Пол Олдфилд (). Известен тем, что профессионально управляет кишечными газами и может с их помощью исполнять музыкальные мелодии и делать трюки (задувать свечи и тому подобное). Начал выступать в 1991 году. Олфилд утверждает, что он — единственный на данный момент профессиональный музыкант-метеорист в мире.

Биография

Начало творческого пути 
Согласно книге Би-би-си о британских развлекательных номерах «Когда я буду известен?» (2003), Олдфилд обнаружил свою способность к метеоризму в возрасте пятнадцати лет, практикуя йогу. На следующий день он пукнул двадцать раз подряд  менее чем за минуту перед группой своих друзей. Это сделало его настолько популярным среди знакомых, что Пол сделал исполнение подобных трюков регулярным. В это время он ещё не стал профессиональным метеористом, вместо этого Олдфилд начал работать на Британской железной дороге в качестве машиниста.

В конце 1980 годов Олдфилд перевёлся на станцию Бакстон в Дербишире. Там он встретил водителя по имени Пол Гендерс, который играл в соул/блюз-кавер-группе из Макклсфилда «Screaming Beavers». Гендерс предложил Олдфилду выступать с группой в качестве приглашённого артиста. Аудитория любила его выступления, и Пол (отныне Мистер Метан) решил начать свою карьеру как метеорист. Он также какое-то время выступал на разогреве для панк-рок-группы Макклсфилда «Macc Lads». Они также написали песню о Мистере Метане в своём альбоме «Beer Necessities».

В 2009 году Мистер Метан прослушивался также в шоу «Суперталант» в Германии, но выбыл в полуфинале.

См. также 
 Ле Петоман
 Туалетный юмор
 Метеоризм
 Подушка-пердушка

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Мистера Метана
 Страница Мистера Метана на MySpace
 Фото Мистера Метана в фотогалерее Скотта Миллза

Метеористы
Участники шоу талантов